Alfonso Carrillo o Alonso Carrillo puede referirse a:

Alfonso Carrillo de Albornoz, ( ? - 1434) obispo de Sigüenza y cardenal de San Eustaquio.
Alfonso Carrillo de Acuña, (1410 - 1482), arzobispo de Toledo.
Alfonso Carrillo de Acuña II, señor de Caracena e Inés, sobrino carnal del anterior.
Alonso Carrillo de Albornoz, obispo de Ávila, fallecido en 1514.